Далай-лама:

 Далай-лама — линия передачи (тулку) в тибетском буддизме школы Гелуг.
 Далай-лама I 
 Далай-лама II 
 Далай-лама III 
 Далай-лама IV 
 Далай-лама V 
 Далай-лама VI 
 Далай-лама VII 
 Далай-лама VIII 
 Далай-лама IX 
 Далай-лама X 
 Далай-лама XI 
 Далай-лама XII 
 Далай-лама XIII 
 Далай-лама XIV